«Turning Tables» — это песня британской певицы Адель. Трек был издан на лейбле XL в качестве последнего сингла с альбома 21 5 ноября 2011 года.
Сингл имел коммерческий успех и получил золотые и платиновые сертификации в нескольких старнах. К маю 2015 года тираж «Turning Tables» превысил 883 тыс. цифровых загрузок в США.

Музыка 
«Turning Tables» это поп-баллада с элементами соул-звучания. Джон Мерфи из musicOMH увидел  в песне хрупкую фортепианную балладу, в которой Адель демонстрирует свой голос с наилучшим эффектом.

Отзывы 
Композиция «Turning Tables», в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями. Ян Уокер с сайта AbsolutePunk прокомментировал, что песня «содержит некоторые из лучших вокальных моментов альбома, что ещё больше укрепляет репутацию Адели как компетентного вокалиста, не показывая никаких признаков остановки». Автор из Daily Herald написал, что Адель звучит «эпично» в этой песне. Лия Гринблатт из Entertainment Weekly нашла в этой песне «балладу с презрением». Грег Кот из Chicago Tribune обнаружил «фортепианную меланхолию» в этой песне. Рецензент из издания HauteThought написал, что «естественная лёгкость и оригинальность тональности Адели буквально сияет в „Turning Tables“. Песня позволяет ей исследовать свой верхний регистр, не игнорируя нижний, душевный звук, который она всегда, кажется, способна создать». Лили Моаери заявила, что на «Turning Tables» Адель показала всю огромную силу своего голоса. В то время как Маргарет Уэпплер из газеты Los Angeles Times назвала песню «сентиментальной».

Коммерческий успех 
«Turning Tables» дебютировал на 63-м месте в американском хит-параде Billboard Hot 100 в дату 7 мая 2011 года. Спустя неделю он спустился на 21 пункт и оказался на 85-м месте, что стало крупнейшим падением той недели. Однако, сингл оставался в чарте три недели и получил золотой сертификат Recording Industry Association of America (RIAA) за тираж более 500 тыс. цифровых копий.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Adele — Turning Tables (Live at The Royal Albert Hall) at YouTube
 Adele — Turning Tables (Live on Letterman) at YouTube
 

Песни Адели
Поп-баллады
Синглы Columbia Records
Синглы XL Recordings
Песни, написанные Аделью
Песни, написанные Райаном Теддером